Pyrus steht für:

 Birnen, eine Pflanzengattung
 Main//Pyrus DMS, ein Dokumentenmanagementsystem